Die Liste von „Schindlerjuden“ gibt die Namen der Juden wieder, die in das KZ-Außenlager Brünnlitz verlegt werden durften, wo Oskar Schindler seinen Rüstungsbetrieb weiterführte.

An der Erstellung der originalen Transportliste waren verschiedene Personen beteiligt, unter anderem Oskar Schindler, Mieczysław Pemper, Itzhak Stern, Carmen Weitmann und weitere.

Bei der Ankunft im Brünnlitzer Werk am 21. Oktober 1944 wurde eine weitere Liste von dem ehemaligen Häftlingsschreiber Mieczyslaw Pemper erstellt, die von ihm persönlich im Jahr 1958 dem International Tracing Service (ITS) überreicht wurde.

Von der Lagerverwaltung in Brünnlitz wurde dann am 18. April 1945 eine weitere Liste mit 1098 Häftlingsnamen erstellt. Eine Fotografie eines Schreibmaschinendurchschlags dieser Liste befindet sich heute bei Yad Vashem und ist öffentlich zugänglich. Diese Liste ist hier transkribiert, wobei Abkürzungen in den Berufsbezeichnungen ausgeschrieben wurden.

Die Bezeichnung „Schindlerjuden“ geht auf die Verwendung durch die dadurch Geretteten selbst zurück.

Liste

Literatur 
 Elinor J. Brecher: Schindler's Legacy: True Stories of the List Survivors, Plume, New York 1994, ISBN 0-452-27353-6, enthält Berichte von 75 Schindlerjuden zu ihren Erlebnissen, u. a. mit Oskar Schindler
 Deutsche Übersetzung: Ich stand auf Schindlers Liste. Lebenswege der Geretteten, Bastei Lübbe, Köln 1995, ISBN 3-404-60397-4.

Weblinks 

 Liste von Schindlerjuden auf der Webpräsenz Auschwitz.dk
 Schindler's Lists – Datenbank mit einer Liste aller Schindlerjuden, Webpräsenz des United States Holocaust Memorial Museum

Einzelnachweise 

Schindlerjuden
!Schindlerjuden
!Schindlerjuden